Бронзовка:

 Бронзовка — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых. 
 Бронзовка  — посёлок в Баганском районе Новосибирской области.

См. также 
 Бронза
 Бронзов